Hélder Câmara ist der Name folgender Personen:

* Hélder Câmara (1909–1999), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Olinda und Recife
 Hélder Câmara (Schachspieler) (1937–2016), brasilianischer Schachspieler